Бородаевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бородаевка — село в Руднянском районе Волгоградской области.
 Бородаевка — деревня в Советском районе Курской области.
 Бородаевка — село в Марксовском районе Саратовской области.

Украина 
 Бородаевка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.